Манджиев () — калмыцкая фамилия. Известные носители:

 Манджиев, Аркадий Наминович (1961—2022) — советский и российский композитор и исполнитель песен, заслуженный деятель искусств Республики Калмыкия, автор гимна Калмыкии.
 Манджиев, Лиджи Исмаилович (1919—1989) — Герой Советского Союза.
 Манджиев, Михаил Бадма-Гаряевич (1947—2020) — советский и российский сотрудник госбезопасности, генерал-майор в отставке.
 Манджиев, Нимгир Манджиевич (1905—1936) — калмыцкий писатель, поэт, драматург.
 Манджиев, Олег Лиджиевич (1949—2021) — российский писатель, редактор, киносценарист.
 Манджиев, Эрдни Чудитович (1923—1974) — председатель Совета Министров Калмыцкой АССР, депутат Верховного Совета СССР VIII Созыва.
 Манджиева, Евгения (род. 1985) — российская модель и актриса.